
Termin -{TMSA}- ima više značenja.
 Timozin α1
 Glavni duvanski sporazum o poravnavanju ()